Mario Melchiot (Amsterdam, 4 november 1976) is een Nederlands voormalig betaald voetballer die als verdediger speelde.

Melchiot speelde voor Ajax, Chelsea, Birmingham City, Stade Rennais, Wigan Athletic en Umm-Salal. Hij speelde meer dan twintig interlands voor het Nederlands elftal. Daarvoor werd hij juni 2007 na een tijd van afwezigheid weer geselecteerd voor een oefentrip naar Azië. Op het EK van 2008 in Oostenrijk en Zwitserland speelde Melchiot in de groepsfase tegen Roemenië. Nederland was toen al zeker van de eerste plaats in de poule en plaatsing voor de kwartfinale.

Statistieken 

Bijgewerkt op 23 mei 2012 15:29 (MET)

Nederlands (jeugd)elftal
Melchiot speelde als jeugdinternational voor zowel Nederland onder 19 als Nederland onder 21. Melchiot debuteerde op 11 oktober 2000 voor het Nederlands elftal in de met 2–0 verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Portugal. Hij maakte deel uit van de selectie op het Europees kampioenschap voetbal 2008

Erelijst 
 Ajax
Eredivisie: 1997/98
KNVB beker: 1997/98, 1998/99

 Chelsea
FA Cup: 1999/00
FA Charity Shield: 2000

Zie ook

 Lijst van spelers in de Premier League
 Lijst van spelers van Ajax
 Lijst van spelers van Birmingham City FC
 Lijst van spelers van het Nederlands voetbalelftal

Nederlands voetballer